Wierichs ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Dieris-Wierichs (* 1959), deutsche Badmintonspielerin
 Ignaz Kirchner-Wierichs, auch Ignaz Kirchner (1946–2018), deutscher Schauspieler